Rosalind peut faire référence à:

Prénom
 Rosalind Cash (1938-1995), chanteur américain
 Rosalind Chao (1957-), actrice américaine
 Rosalind Franklin (1920-1958), chimiste britannique
 Rosalind Russell, actrice américaine

Toponyme
 Rosalind, village canadien

Voir aussi